Sepänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Sepänsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 24,49), 
 Sepänsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,38, long 24,61), 
 Sepänsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Sepänsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Sepänsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,51, long 24,79), 
 Sepänsaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Sepänsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,13, long 28,45), 
 Sepänsaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,53, long 27,28), 
 Sepänsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,94, long 28,65), 
 Sepänsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Sepänsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,80, long 28,90), 
 Sepänsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,15, long 27,46), 
 Sepänsaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola), 
 Sepänsaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland), 
 Sepänsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Sepänsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Sepänsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Sepänsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Sepänsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,66, long 23,75), 
 Sepänsaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,61, long 26,59), 
 Sepänsaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 
 Sepänsaari, Raseborg, 
 Smedsholmen (ö i Finland, Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar